Choinka – ustrojone drzewko świerku lub jodły

Literatura 
 Choinka – baśń Hansa Christiana Andersena 
 Choinka – opowiadanie Jerzego Szareckiego ze zbioru Na pokładzie „Lwowa“
 Choinka – wiersz Marii Konopnickiej:
 wydanie z 1896 roku – ze zbioru Nowe latko
 wydanie z 1922 roku – ze zbioru Poezje część II dla dzieci do lat 10

Filmy 
 Choinka (ros. Снеговик-почтовик) – radziecki krótkometrażowy film animowany z 1955 roku w reżyserii Leonida Amalrika 
 Choinka (ang. The Christmas Tree) – amerykański krótkometrażowy film animowany z 1991 roku w reżyserii Flamariona Ferreiry.